DFB-Präsident steht für:
 Präsident des Deutschen Fechter-Bunds, siehe Deutscher Fechter-Bund #Präsidium
 Präsident des Deutschen Fußball-Bunds, siehe Deutscher Fußball-Bund #Präsidenten